Boulogne je název nebo část názvu několika obcí:

 Boulogne (Vendée) – obec v departementu Vendée
 Boulogne-Billancourt – město v departementu Hauts-de-Seine 
 Boulogne-sur-Mer – město v departemetu Pas-de-Calais 
 Boulogne-sur-Helpe – obec v departementu Nord

Další významy názvu Boulogne: 

 Bois de Boulogne – pařížský park, jenž hraničí s Boulogne-Billancourt
 Joseph Boulogne či Bologne – klasický hudební skladatel, šermíř a jezdec 
 Valentin de Boulogne – francouzský malíř
 Guillaume Duchenne de Boulogne – francouzský neurolog a fotograf
 Boulogne (Florida) – město v USA
 Boulogne Sur Mer (Buenos Aires) – město v argentinské provincii Buenos Aires